John Valladares puede referirse a:

 John Valladares Contreras (1980-), exfutbolista chileno;
 John Valladares Moya (2003-), futbolista chileno que juega en Deportes Copiapó.